Mound (Louisiana)
 Mound (Minnesota)
 Mounds (Oklahoma)
 Mounds (Illinois)
 Mound Bayou, població dels Estats Units a l'estat de Mississipí
 Mound Station, població dels Estats Units a l'estat d'Illinois
 Mound Valley, població dels Estats Units a l'estat de Kansas
 Mounds View, població dels Estats Units a l'estat de Minnesota